Лишов може бити:

 Лишов (Крупина), насељено мјесто у округу Крупина, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Лишов (Чешке Будјејовице), град у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република